Reye ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wilhelm Reye (1813–1885), deutscher Kaufmann
 Ralph Douglas Kenneth Reye (1912–1977), australischer Pathologe und Erstbeschreiber des nach ihm benannten Reye-Syndroms
 Theodor Reye (1838–1919), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Reye (Daniel Wilhelm Reye; 1833–1912), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Raye